Brusturi se poate referi la:

 Localități din România:
 Brusturi, Arad
 Brusturi, Bihor, reședința comunei cu același nume
 Brusturi (Finiș), Bihor
 Brusturi, Neamț, reședința comunei cu același nume
 Brusturi, Sălaj

 Localități din România cu nume compuse:
 Brusturi-Drăgănești, Neamț

Altele 
 Râul Brusturi, Râșca

 Râul Brusturel
 Râul Brusturelul
 Râul Brusturescu
 Râul Brustureț
 Râul Brusturetul
 Râul Brusturoasa

Toponime românești